Ве́ра Попо́ва:
 Попова, Вера Евстафьевна (1867—1896) — одна из первых русских женщин-химиков.
 Попова, Вера Николаевна (1889—1982) — актриса, лауреат Сталинской премии.